Tiro Federal puede referirse a:

Tiro Federal Argentino, entidad con polígonos de tiro en toda la República Argentina.

Clubes
Club Atlético Tiro Federal, club de fútbol argentino de Rosario.
Tiro Federal de Bahía Blanca, club deportivo argentino de Bahía Blanca.
Club Tiro Federal y Deportivo Morteros, club deportivo argentino de Morteros.
Club Tiro Federal de Salta , club deportivo argentino de Salta.